BMW 132 — немецкий поршневой звездообразный 9-цилиндровый авиадвигатель воздушного охлаждения, разработанный в 1933 году на основе конструкции лицензионного Pratt & Whitney R-1690 Hornet. Всего произведено более  штук.

История 
3 января 1928 года BMW приобрела лицензию на выпуск двигателя Pratt & Whitney R-1690 Hornet, который производился ей без конструктивных изменений под маркой BMW Hornet. Позже, в 1933, также была куплена лицензия на усовершенствованный Hornet B; однако, в то же время на основе предыдущей модели уже велись разработки моторов BMW 128 и BMW 132, последний по сути представлял собой изначальный «Хорнет», пересчитанный под метрическую систему и имеющий практически идентичные размеры цилиндров. В результате, основные элементы у BMW 132 и R-1690 были в значительной степени взаимозаменяемы, что давало возможность оснащать новым двигателем немецкие самолёты, предназначенные на экспорт.

Двигатель выпускался в нескольких модификациях; гражданские преимущественно с подачей топлива посредством карбюраторов, в частности, Pallas-Stromberg и Mona-Hobson (A, D, E, L и высотный D), а для Люфтваффе, начиная с 1937 года, с непосредственным впрыском топлива (модификации K и M и высотные F, J, N). Двигатели имели рабочий объём 27,7 л, а их мощность составляла около 960 л. с., в зависимости от модели.

По мере совершенствования технологий, в конструкцию продолжали вноситься изменения, направленные на повышение характеристик двигателя: начиная с модификации 132L появилось более мелкое оребрение цилиндров, улучшающее охлаждение, устанавливались клапаны с полостью, заполненной металлическим натрием.

Дальнейшие разработки с новым одноступенчатым двухскоростным нагнетателем назывались P, Q, R, и S, (отличались лишь направлением вращения коленвала). На их основе разрабатывался новый двигатель, BMW 136, однако, из-за возросших требований к характеристикам боевых самолётов, работы по нему были свёрнуты. Другой проект, BMW 134, разрабатывался с учётом возможных перебоев со снабжением заводов дефицитными материалами в военное время; он был построен в единственном экземпляре. Детали BMW 132 планировалось использовать в двухрядном BMW 139, но в серию он так и не пошёл, поскольку не удалось решить проблемы с его недостаточным охлаждением; вместо него КБ переключилось на BMW 801.

Хотя BMW 132 соответствовал стандартам начала 1930-х годов и считался пригодным для использования в ВВС, вскоре его мощность оказалась недостаточной. В ходе Второй мировой войны он заменялся более мощными двигателями. Однако, его выпуск ещё долгое время продолжался для оснащения основного немецкого транспортника 1930-х — 1940-х годов, трёхмоторного Junkers Ju 52.

Самолёты с двигателем BMW 132 участвовали во многих дальних перелётах, одним из которых стал состоявшийся 10 августа 1938 года рейс Focke-Wulf 200 S-1 Condor (D-ACON) Берлин — Нью-Йорк.

Модификации 
132A725 PS (715 л. с., 533 кВт)
132Dc850 PS (838 л. с., 625 кВт)
132De880 PS (868 л. с., 647 кВт)
132J/K960 PS (947 л. с., 706 кВт)
132N865 PS (853 л. с., 636 кВт)
132T730 PS (720 л. с., 537 кВт)
ENMA Beta B-4 (испанская лицензионная модификация) (9E-C29-775) 785 PS (775 л. с., 578 кВт)

Применение

Самолёты 
 Arado Ar 95
 Arado Ar 195
 Arado Ar 196
 Arado Ar 197
 Blohm & Voss Ha 137A,
 Blohm & Voss Ha 140
 Blohm & Voss BV 141A
 Blohm & Voss BV 142
 Dornier Do 17P
 Dornier Do 18 L
 Fieseler Fi 98
 Focke-Wulf Fw 62
 Focke-Wulf Fw 200 Condor
 Heinkel He 114
 Heinkel He 115
 Henschel Hs 122
 Henschel Hs 123
 Henschel Hs 124
 Junkers W 34hi
 Junkers Ju 160
 Junkers Ju 46
 Junkers Ju 52
 Junkers Ju 86
 Junkers Ju 90

Автомобили 
 Brutus

См. также 
 BMW 114
 Pratt & Whitney R-1690 Hornet 
 Список авиационных двигателей

Примечания

Источники 
 
 
 Heinz J. Nowarra, Die Deutsche Luftrüstung 1933—1945, Band 4, Koblenz, Bernard & Graeffe Verlag, 1993, ISBN 3-7637-5468-7.
 Flugmotoren und Strahltriebwerke, Kyrill von Gersdorff, Helmut Schubert, Stefan Ebert, Verlag Bernard & Graefe, ISBN 978-3763761289
 Lexikon der Flugtriebwerke, Bill Gunston, Motorbuch Verlag, ISBN 361301422X
 Jane’s all the world’s aircraft 1945 Harper Collins Publisher, ISBN 0004708318
 BMW Blätter, Ausgabe 33, November 1938
 Flugzeug-Typenbuch, Helmut Schneider, 5. Auflage 1944, Herm. Beyer Verlag Leipzig

Ссылки 

 Dossier des BMW Group Archivs, BMW 132
 Beschreibung und Betriebsanleitung für den luftgekühlten Flugmotor BMW 132 A Reihe 3 und E Reihe 2

Поршневые авиационные двигатели
Двигатели воздушного охлаждения
Двигатели BMW